Alençon – comune francese capoluogo del dipartimento dell'Orne
 Arrondissement di Alençon – suddivisione amministrativa francese
 Ducato di Alençon – divisione amministrativa francese

Persone
 Anna d'Alençon – signora de La Guerche, marchesa consorte del Monferrato e reggente
 Carlo di Valois-Alençon – duca d'Alençon e conte di Perche
 Carlo III d'Alençon – conte di Alençon
 Giovanni I di Valois-Alençon – conte e poi duca d'Alençon e conte di Perche
 Giovanni II di Valois-Alençon – duca francese
 Renato di Valois-Alençon – duca e conte francese
 Francesco Ercole di Valois-Alençon – figlio di Enrico II di Francia e di Caterina de' Medici
 Francesca di Valois-Alençon – figlia di Renato di Valois, duca d'Alençon e conte di Perche
 Philippe d'Alençon de Valois – cardinale e patriarca cattolico francese